Softboot steht für folgende Schuhe:

 Softboot beim Inlineskaten, siehe Inlineskate #Softbootskates
 Softboot beim Snowboarden, siehe Snowboardschuh #Softboots